Les logiciels de karaoké comprennent :
des logiciels permettant de pratiquer du karaoké sur ordinateur (« computer karaoke » en anglais)
des logiciels permettant de créer/éditer des karaokés

Le karaoké sur ordinateur est réalisable de diverses manières :
lecture de CD+G, fichiers MIDI-karaoké (.kar, ou équivalents : st3, mk1…), fichiers mp3, vidéos, animations flash, powerpoints (pps)…

Pour la création de karaoké, on trouve, en plus des logiciels permettant de créer des fichiers aux formats précédents, des logiciels de sous-titrage adaptés pour le karaoké, ainsi que des logiciels qui essayent d'atténuer la voix dans un morceau dans lequel elle est mixée avec d'autres instruments. Le principe de fonctionnement de ce dernier type de logiciels est simple :  
ils supposent que la voix est en mono au centre de la stéréo et éliminent la plupart des fréquences mediums (donc d'autres instruments que la voix). Le résultat ne peut être parfait car il faudrait pour cela avoir les différentes pistes (voix et instruments) séparées, c'est-à-dire non mixées.

Les logiciels de Screencast peuvent permettre de transformer un fichier karaoké en fichier vidéo.

MIDI / Karaoké

Mac OS X

Graticiels

Windows

Graticiels

Payants

Linux

Java

Logiciels de conversion de Midi-Karaoké vers de la vidéo
KarVCD
KarVid
On peut aussi utiliser un outil de screencasting :

Format st3 
Le format st3 est un format basé sur le MIDI, mais qui est ensuite compressé.

Avantage : permet d'avoir des couleurs différentes pour les chansons en duo.
Inconvénient : le choix des morceaux et des logiciels est moins important.

 RealOrche
 Kar2st3 Freeware Windows pour convertir un fichier kar en st3
 Microke (lecteur payant)

Format mk1 
Le format mk1 est aussi un format basé sur le MIDI, mais qui est ensuite compressé.

Avantage : permet d'avoir des couleurs différentes pour les chansons en duo.
Inconvénient : le choix des morceaux et des logiciels est moins important.

 GoSing
 Microke (version améliorée et payante de GoSing)

MP3-Karaoké

LRC

Autres formats

Vocal removers  
Remarque : retirer la voix d'un titre déjà enregistré a très souvent pour conséquence de diminuer la qualité musicale de celui-ci.

 AnalogX Vocal Remover (plugin Directx ou Winamp)
 Audacity
 AudioSculpt (IRCAM)
 DSP Center Cut (plugin Winamp
  (sous-menu "Effects/Stereo/Remove vocals")
 Karakao (plugin VST)
 KaraWin Std et Pro
 Magic Karaoke Maker
 MTU (Micro Technology Unlimited) Vogone Voice Eliminator
 Nero Burning ROM (titre d'une piste/bouton droit/menu Propriétés/onglet Filtres/karaoké)
 YoGen Vocal Remover

Logiciels de lecture de disques CD+G (dits CDG)

Liste :

Notes et références

Annexes 

Logiciel multimédia
Lecteur multimédia
Logiciel vidéo
Informatique musicale
karaoké